Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Soissons » et de « régiment de Soissonnais » :

 Régiment de Soissons
 Le régiment de Soissons (1590-1590)
 Le régiment de Soissons (1622-1630)
 Le régiment de Soissons (1676-1690)
 Le régiment de Soissons (1771-1775)

 Régiments de Soissonnais
 Le régiment de Soissonnais (1684-1762)
 Le régiment de Soissonnais, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires